Leandro Montera da Silva, mais conhecido como Leandro (São Paulo, 12 de fevereiro de 1985), é um futebolista brasileiro que atua como atacante. Atualmente, joga pelo .

Carreira 
Leandro começou a carreira no .

Artilharias 
Liga dos Campeões da AFC: 2009
J-League: 2016

Ligações externas 
Sambafoot

Naturais da cidade de São Paulo
Futebolistas do estado de São Paulo
Futebolistas do Nacional Atlético Clube (São Paulo)
Futebolistas do São Paulo Futebol Clube
Futebolistas do Omiya Ardija
Futebolistas do Montedio Yamagata
Futebolistas do Vissel Kobe
Futebolistas do Gamba Osaka
Futebolistas do Al-Sadd Sports Club
Futebolistas do Al-Rayyan Sports Club
Futebolistas do Kashiwa Reysol